Les textes manichéens de Dunhuang font référence à trois manuscrits manichéens de la dynastie Tang trouvés dans la grotte d'écriture bouddhiste des Grottes de Mogao à Dunhuang :
 le rouleau d'hymne manichéen chinois ;
 l'Écriture incomplète du manichéisme ;
 le Compendium manichéen.

Les références 

Manichéisme